Rogers se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David James Rogers
 Donald Philip Rogers
 Raymond R. Rogers
 Richard Sanders Rogers
 Roderick Westgarth Rogers
 William Moyle Rogers
 Zachary S. Rogers